Kaushambi (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Kaushambi (stad) (ook Kosambi), een plaats in het Indiase district Kaushambi